Головинское сельское поселение — муниципальное образование в России:

Белгородская область
 Головинское сельское поселение — входит в Белгородский район

Владимирская область
 Головинское сельское поселение — входит в Судогодский район

Костромская область
 Головинское сельское поселение — входит в Пыщугский район
 Головинское сельское поселение — входит в Шарьинский район

Ульяновская область
 Головинское сельское поселение — входит в Николаевский район

Ярославская область
 Головинское сельское поселение — входит в Угличский район

См. также 
 Головинское